El Solitario puede referirse a los siguientes hombres:

 El Solitario (1799-1867), seudónimo del escritor costumbrista, poeta, crítico taurino, historiador, arabista, flamencólogo y político español Serafín Estébanez Calderón.
 El Solitario (1903-1965), seudónimo del maestro y dramaturgo español Alejandro Casona.
 El Solitario (1946-1986), luchador profesional mexicano.
 El Solitario (n.1956), apodo del delincuente español Jaime Giménez Arbe.

Además, puede hacer referencia a:
 El solitario, cuento de Horacio Quiroga.
 El Solitario, película mexicana de 1964 dirigida por Arturo Martínez.
 «El Solitario», canción del grupo español Nubes Grises.
 El Solitario George, tortuga gigante de la Isla Galápagos.
 Yo soy el Solitario, miniserie de televisión de Antena 3.